Финал Кубка Либертадорес 1979 года — два матча, по результатам которых был определён победитель Кубка Либертадорес 1979, 20-го розыгрыша самого престижного клубного турнира Южной Америки, проводимого КОНМЕБОЛ. Матчи были сыграны 22 и 27 июля между аргентинским клубом «Бока Хуниорс» и парагвайской «Олимпией».

В первом финальном матче 22 июля на «Дефенсорес дель Чако» «Олимпия» одержала уверенную победу со счётом 2:0 благодаря голам Освальдо Акино на 2-й минуте и уругвайца Мигеля Пиаццы на 27-й минуте.

В ответном матче 27 июля на стадионе «Бомбонера» команды разошлись миром со счётом 0:0. В качестве победителя «Олимпия» представляла КОНМЕБОЛ на Межконтинентальном кубке 1979, где в двухматчевом противостоянии переиграла шведский «Мальмё» с общим счётом 3:1.

Дорога к финалу

Матчи

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Кубок Либертадорес (официальный сайт) 

1979
Кубок Либертадорес
Июль 1979 года
События 22 июля
1979 год в Парагвае
Международные соревнования по футболу в Парагвае
Международные спортивные соревнования в Асунсьоне
События 27 июня
Спорт в Аргентине в 1979 году
Международные соревнования по футболу в Аргентине
Международные спортивные соревнования в Буэнос-Айресе